Joe Thornton (ur. 2 lipca 1979 w London w Kanadzie) – kanadyjski hokeista, reprezentant Kanady.

Przebieg kariery 
  Sault Ste. Marie Greyhounds (1995-1997)
  Boston Bruins (1997-2005)
  HC Davos (2004-2005)
  San Jose Sharks (2005-2020)
  HC Davos (2012)
  Toronto Maple Leafs (2020-2021)
  HC Davos (2020)
  Florida Panthers (2021-2022)

Został wybrany 1997 w pierwszej rundzie draftu z 1. miejsca przez Boston Bruins z kanadyjskiego klubu Sault Ste. Marie Greyhounds. Podczas lockoutu występował w szwajcarskim klubie HC Davos. Reprezentował Kanadę między innymi w turniejach mistrzostwach świata w 2001 roku i w 2005 (srebrny medal), Pucharze Świata w 2004, 2016, Igrzyskach olimpijskich w 2006 roku oraz na mistrzostwach świata juniorów w 1997 (złoty medal). Ogólnie w reprezentacji rozegrał 27 meczów, strzelił 9 bramek i zaliczył 18 asyst. Wystąpił trzy razy w NHL All-Star Game. W styczniu 2014 przedłużył kontrakt z klubem o trzy lata. 6 marca 2017 zanotował 1000. asystę w NHL, zostając 13. zawodnikiem w historii ligi z tym osiągnięciem. W połowie października 2020 poinformowano o kontynuacji przez niego kariery w Davos. 16 października Thornton podpisał jednoroczny kontrakt z Toronto Maple Leafs warty $700,000.

Statystyki 
M = rozegrane mecze; G = Gole; A = asysty; Pkt = punkty; Min = minuty na ławce kar

Sukcesy i nagrody 
 Reprezentacyjne
  Złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2010
  Puchar Świata: 2016

 Klubowe
  Złoty medal mistrzostw Szwajcarii: 1995
  Puchar Spenglera: 2004

 Indywidualne
 Emms Family Award: 1996
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2005:
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji asystentów turnieju: 10 asyst
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej turnieju: 16 punktów
 Najbardziej Wartościowy Gracz turnieju
 Skład gwiazd turnieju
 Sezon NHL (2005/2006):
 Art Ross Memorial Trophy: 2006
 Hart Memorial Trophy: 2006
 Sezon NHL (2013/2014):
 Drugie miejsce w klasyfikacji strzelców w sezonie zasadniczym: 65 asyst

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Joe Thornton – profil na stronie NHL

Hokeiści Sault Ste. Marie Greyhounds
Hokeiści Boston Bruins
Hokeiści HC Davos
Hokeiści San Jose Sharks
Kanadyjscy hokeiści
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w London (Kanada)